Mario Ernesto López Manjarrez (Estado de México, México; 23 de marzo de 1971). Desde el año 1999 forma parte de Televisa Espectáculos.

Historia 
El 9 de noviembre de 1993 inició su carrera trabajando en la XEW, como asistente de producción en el programa "De Revista con Marta Susana", donde recibió su primera oportunidad como reportero de espectáculos y se convirtió en colaborador al aire.
 
En 1995 debutó como conductor con los programas "De rola en rola" y "Jóvenes y el más allá", en la XEX.
 
En 1997 se integró como reportero de espectáculos al programa "Al despertar", con Guillermo Ortega,  un año más tarde se terminó la emisión y Carmen Armendariz lo contrató de inmediato para integrarse a la emisión "La Botana", haciendo entrevistas. Un año después, recibió su primera oportunidad para conducir en televisión, al lado de Juan José Origel.
 
En 1999 Televisa centraliza a los reporteros de la farándula en una sola dirección y nace Televisa Espectáculos, donde Mario Manjarrez trabaja actualmente.
 
Como Conductor ha sido titular de las secciones de espectáculos en el noticiero "Por Usted", con Carlos Loret de Mola y los programas: "Nuestra Casa", con Talina Fernández y Jorge Muñiz y "Hoy Sábados", con Silvia Lomelí y Juan José Ulloa. http://noticieros.televisa.com/programas-primero-noticias/1301/primero-espectaculos-con-mario-manjarrez/
 
Programas especiales como "Fiesta Mexicana Milenio", y diversas ediciones de "Fiesta Mexicana" y "Festivales Acapulco".
 
Desde el año 2010 fue presentador en vivo de telenovelas, programas unitarios y especiales para Televisa.com, como "Los Doctores", "Todo Incluido"; las transmisiones de La Boda de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez; El regreso del Festival Acapulco y "México Suena".
 
Colaborador del diario El Heraldo de México y Columnista de la revista TV y Novelas con "El Entremés de Manjarrez".
 
A lo largo de su carrera como reportero ha entrevistado en Europa y Estados Unidos a estrellas internacionales en junkets por estreno de películas, como: Robert de Niro, Sylvester Stalone, Sean Connery, John Travolta, Liam Nesson, Angelina Jolie, Jennifer López, Megan Fox, Matt Damon.
 
Ha participado como invitado especial en las telenovelas: "El privilegio de amar", "DKDA", "Cachito de cielo" y "Corazón Indomable" y en los programas "XH DERBEZ" y "Los Simuladores"  http://www.youtube.com/watch?v=hEQPDYJd-0Y 
 http://www.youtube.com/watch?v=yuiU9itwH7g
 
A partir del 13 de enero de 2014 es conductor del programa de espectáculos "Pasillo TV", que se transmite en el canal Gala TV de lunes a viernes a las 6 de la tarde. 
 http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2014/pasillo-tv-programa-espectaculos-televisa-kaffie-978058.html

Referencias

Enlaces externos 

 
 https://web.archive.org/web/20130112135713/http://tvolucion.esmas.com/noticieros/primero-noticias/203172/primero-espectaculos-con-mario-manjarrez
 
 
 

Presentadores de televisión de México
Televisa